Miejscowości w Polsce:
 Jakać Dworna
 Jakać Młoda
 Jakać-Borki
 Jakać Borowa
 Stara Jakać
 Jakać (dopływ Ruża)